Il numero fortunato (Lucky Number) – film del 1951 diretto da Jack Hannah
Lucky Number – album di Jolin Tsai del 2001